2 miejscowości w Polsce:
 Drużyny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Drużyny – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Brodnica